

Presse et édition 
 La Famille Addams, une famille de personnages de cartoons (dessins humoristiques) de Charles Addams publiés à partir de 1938 dans le magazine américain The New Yorker et repris dans de très nombreux recueils.

Télévision 

 La Famille Addams (The Addams Family), une série télévisée américaine sortie en 1964 ;
 La Famille Addams  (The Addams Family), une série télévisée d'animation américaine sortie en 1973 ;
 La Famille Addams : C'est la fête (Halloween with the New Addams Family), un téléfilm américain sorti en 1977 ;
 La Famille Addams (The Addams Family), une série télévisée d'animation américaine sortie en 1992 ;
 La Nouvelle Famille Addams (The New Addams Family), une série télévisée américano-canadienne sortie en 1998 ;
 La Famille Addams : Les Retrouvailles (Addams Family Reunion), un vidéofilm américain sorti en 1998, conçu pour sortir directement à la vente et à la location sans qu'il soit exploité dans les salles de cinéma ;
 Mercredi (Wednesday), une série télévisée américaine sortie le 23 novembre 2022 sur Netflix, réalisée par James Marshall, Gandja Monteiro et Tim Burton.

Cinéma 
 La Famille Addams (The Addams Family), un film américain de Barry Sonnenfeld sorti en 1991 ;
 Les Valeurs de la famille Addams (Addams Family Values), un film américain de Barry Sonnenfeld sorti en 1993 ;
 La Famille Addams (The Addams Family), un film d'animation par ordinateur américain de Conrad Vernon et Greg Tiernan sorti en 2019  
 La Famille Addams 2 : Une virée d'enfer (The Addams Family 2), un film d'animation qui fait suite à celui de 2019, toujours réalisé par Conrad Vernon et Greg Tiernan, sorti en 2021.

Comédie musicale 
  , une comédie musicale américaine créée en 2009.

Web série 
 Adult Wednesday Addams, une web série, qui imagine la vie quotidienne de Mercredi Addams, une fois celle-ci devenue adulte, créee en 2013.

Jeux vidéo 
  ;
 , jeu vidéo de plates-formes ;
 , jeu de flipper ;
 , jeu vidéo pour console portable.

Jeu de flipper 
 , un flipper initialement commercialisé avec succès en 1992, qui fut décliné en plusieurs variantes et donna lieu à une adaptation sous forme de jeu vidéo.

Jeu d'arcade 
The Electric Shock Machine

Notes et références